Кеды:
 Кеды — спортивная обувь.
 «Кеды» — российская рок-группа.
 Кеды́ — мыс при северной оконечности Зимнего берега у его заворота к Мезенскому заливу, в 10 верстах от мыса Воронов.
 «Ке-ды» — художественный фильм Сергея Соловьёва (2016).